La Chifonnie est le premier album studio (éponyme) de La Chifonnie, sorti en 1977.

Liste des titres

Face A : 18:06 
La valse des balançoires 2.54  
La tempête 3.56  
Le vent qui vente la nuit 3.36  
Gironfla 4.06  
La vigne jolie 3.34

Face B : 20:57 
l'escapade des vaches 1.27 
Mathieu / Car chez nous 3.12 
Mon cher amant / Joséphine 7.01 
Caravanserail 2.54 
Les trois hommes noir 6.23

Crédits

Personnel 
 Hal Collomb : dulcimer, percussions, spidoline, chant,
 Dianne Holmes Brown : vielle à roue, darbouka, percussions, concertina, chant,
 Patrick Desaunay : violon, guitare, banjo, épinette des vosges, chant,
 Serge Desaunay : accordéon diatonique, violon, mandoline, chant.

Avec la participation, sur 'Gironfla', de : 
 Hugues de Courson (basse et production),
 Dino Latorre (batterie).

Crédits  
 Effets spéciaux et son : Bruno Menny, 
 Assistant : Michel Etchegarray.

Notes et références 

Album de folk
Album musical sorti en 1977